Penumbra signifie pénombre en anglais
 Penumbra est un groupe de metal gothique français
 Penumbra: Overture, un jeu vidéo
 Sa suite, Penumbra: Black Plague
 L'épisode qui clôt la trilogie, Penumbra: Requiem
 Penumbra Theatre Company, un théâtre afro-américain de Saint Paul (Minnesota)
 Penumbra, film argentin d'Adrián García Bogliano et Ramiro García Bogliano réalisé en 2011
 Penumbra, film mexicain d'Eduardo Villanueva réalisé en 2013
 Penumbra, film américain de Shannan Leigh Reeve réalisé en 2016